XEX es el distintivo de llamada de señal de las siguientes estaciones que se localizan en México:

XEX-AM, 730 kHz en la Ciudad de México.
XEX-FM, 101.7 MHz en la Ciudad de México.
XEX-TDT, retransmisor de Canal 5 en Altzomoni, Estado de México.